Contea di Elbert o Elbert County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Elbert (Colorado)
 Contea di Elbert (Georgia)